Clingan ist der Familienname folgender Personen:

 Keith William Clingan († 2015), englischer Sachbuchautor
 Sammy Clingan (* 1984), nordirischer Fußballspieler
 William Clingan (1721–1790), US-amerikanischer Politiker